AIPM steht für:
 α-Isopropylmalat
 Association of International Pharmaceutical Manufacturers
 Australian Institute of Project Management

Abkürzung